Bilen kan syfta på:

 Bilen – en typ av fordon, se Bil
 Bilen (folkgrupp) – en folkgrupp i Eritrea
 Bilen (kulle i Djibouti) – en kulle i Djibouti